Bare oder Baré steht für:
 Baré, indigener Stamm im Dreiländerdreieck Venezuela-Kolumbien-Brasilien
 Bare: Eine Pop-Oper, Musical

Orte:
 Bare (Iran)
 Baré (Kamerun), Gemeinde in Kamerun
 Bare (Kolašin), Montenegro
 Bare (Nikšić), Montenegro
 Bare (Šavnik), Montenegro
 Bare, Gemeinde Doboj,  Bosnien und Herzegowina

Bare oder Baré ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Bare (* 1935), amerikanischer Countrymusiker
 Bobby Bare Jr. (* 1966), US-amerikanischer Sänger und -Songwriter
 Emil Baré (1870–~1940), ungarischer Geiger
 George Bare (1899–1981), amerikanischer Moderner Fünfkämpfer
 Gregorio Bare (* 1973), uruguayischer Radrennfahrer
 Karim Bare (* 1983), nigrischer Schwimmer
 Keidi Bare (* 1997), albanischer Fußballspieler
 Reginald Bare (1900–1984), britischer Ruderer
 Richard L. Bare (1913–2015), amerikanischer Film- und Fernsehregisseur

Siehe auch:
 Bahre
 Barre